Okręty US Navy o nazwie USS "Briscoe":
 Pierwszy "Briscoe" (APA-65) był okrętem transportowym typu Gilliam, którego stępkę położono w 1944, służył w czasie II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1946.
 Drugi "Briscoe" (DD-977) był niszczycielem typu Spruance, którego stępkę położono w 1975 i został wycofany ze służby w 2003.

Briscoe